Дюрьё () — имя собственное французского происхождения; распространено в виде фамилий и названий.
 Дюрье, Одетт (Duriez)— французский политик, сенатор и бывший депутат Национального собрания Франции, член Социалистической партии Франции.
 Дюрьё, Поль (1855—1925) — французский историк искусства, исследовал средневековые иллюминированные рукописи.

Псвевдонимы 
 Тилла Дюрьё (Durieux, настоящее имя Оттили Годфруа; 1880—1971) — австрийская актриса, писательница, мемуаристка.

Составные фамилии 
 Дюрьё де Мезоннёв, Мишель Шарль (1796—1878) — французский военный деятель и ботаник, работавший в Бордо.